drijen, biljka

BiH:
 Drijen (Derventa, BiH), naselje u općini Derventa
 Drijen (Kakanj, BiH), naselje u općini Kakanj
 Donji Drijen, naselje u općini Neum